Васи́лий Алексе́евич Пушкарёв:
 Пушкарёв, Василий Алексеевич (1915—2002) — советский и российский искусствовед.
 Пушкарёв, Василий Алексеевич (1932—2005) — советский крановщик, Герой Социалистического Труда (1964).